Henry-George d'Hoedt, Belgisch componist en muziekpedagoog
Jeroen D'hoedt, Belgisch atleet

Nederlandse of Vlaamse achternaam